Shinya Nakano
  Godfrey Nash
  Billie Nelson
  Kim Newcombe
  Angel Nieto
  Fonsi Nieto
  Pablo Nieto

N